Carache steht für

 Carache (Guinea-Bissau), eine Insel im Bissagos-Archipel, Guinea-Bissau
 Carache (Trujillo), eine Municipio im Bundesstaat Trujillo, Venezuela